Sweden Hockey Games 2005 spelades under perioden 10 - 13 februari 2005, och vanns av Sverige före Tjeckien och Ryssland. Finland inledde hemma. Sverige vann avslutningsmatchen med 5-1 mot Finland.

Tabell

Resultat

Källor 
 Sweden Hockey Games 2005

Fotnoter

2005 i Finland
Sport i Sverige 2005
Euro Hockey Tour 2004/2005
2005
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Helsingfors under 2000-talet